Роттен (, букв. «Гнилой») — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Роттен, Бонни (род. 1993) — американская порноактриса и модель.
 Роттен, Джонни (более известен как Джон Джо́зеф Ла́йдон; род. 1956) — британский рок-музыкант, фронтмен и основной автор песен панк-группы Sex Pistols.
 Роттен, Рэйчел (род. 1983) — американская порноактриса.